Der Begriff Unterfütterung wird im Deutschen in folgenden Zusammenhängen verwendet.

im Konkreten:
 Unterfütterung (Zahnprothetik)
 Unterfütterung (Schönheitschirurgie)
 Unterfütterung (Zwischenräume)
 Unterfütterung (Bauwesen)

im Abstrakten:
 Unterfütterung (Argumentation)